

Toponymes 

 Reux, une commune française du département du Calvados en région Normandie,
 Château de Reux dans cette commune.
 Reux, hameau belge dans la commune de Ciney dans la province de Namur,  
 Château de Reux dans ce hameau.

Personnalité 

 Tom Reux (né en 1999), athlète français.
 Victor Reux (1929-2016), homme politique français de Saint-Pierre-et-Miquelon.